Niemcy:
 Stahlhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Stahlhofen am Wiesensee – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Lutz Stahlhofen – niemiecki muzyk
 Rolf Stahlhofen – niemiecki muzyk